Тона () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Население — 7984 человека (на 2010 год).

Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 16,50 км². Расстояние до административного центра провинции — 59 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Tona
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Biblioteca Caterina Figueres

Муниципалитеты Барселоны